Арнаса́йская систе́ма, Айда́ро-Арнаса́йская система, Арнасайские озёра () — система бессточных озёр в Узбекистане, которая включает в себя Айдаркуль, Тузкан и Восточно-Арнасайские озёра. Расположена в солончаковой впадине на крайнем востоке пустыни Кызылкум, к юго-западу от Шардаринского водохранилища. Общая площадь озёр — 4000 км².

До середины XX века Арнасайская низменность (которая называлась также Голодная степь) оставалась высохшим соляным озером на протяжении большей части года. Только весной в не очень обширной низине на короткое время появлялось озеро Тузкан, которое полностью исчезало с наступлением жаркой погоды.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Группы озёр Узбекистана
Бессточные озёра Узбекистана
Солёные озёра Узбекистана
Рамсарские угодья Узбекистана